Filippo III di Macedonia (c. 352-317 a.C.)
Filippo III di Francia (1245-1285)
Filippo III di Navarra (1328-1342)
Filippo III di Taranto, principe di Achea (1364-1373)
Filippo III di Borgogna (1419-1467)
Filippo III di Spagna (1578-1621)
Filippo III del Portogallo (1605-1665)